È stata la prima edizione del torneo.

In finale Marcus Daniell e Philipp Oswald hanno sconfitto Juan Sebastián Cabal e Robert Farah con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finale)
  John Peers /  Michael Venus (semifinale)

  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (campioni)
  Simone Bolelli /  Máximo González (semifinale)

Riserve 

  Albert Ramos-Viñolas /  David Vega Hernández (primo turno)

Wildcard 

  Marco Cecchinato /  Andreas Seppi (primo turno)

  Andrej Golubev /  Oleksandr Nedovjesov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Forte Village Sardegna Open 2020